Centro-Sul pode se referir a várias localidades ou regiões, inclusive:

Centro-Sul Fluminense, região administrativa do estado do Rio de Janeiro;
 Centro-Sul (região de Belo Horizonte), região administrativa do município de Belo Horizonte, Minas Gerais;
 Centro-Sul (Timóteo), bairro do município de Timóteo, Minas Gerais.
 Mesorregião do Centro-Sul Baiano, mesorregião do estado da Bahia;
 Mesorregião do Centro-Sul Cearense, mesorregião do estado do Ceará;
 Mesorregião do Centro-Sul Mato-Grossense, mesorregião do estado de Mato Grosso;
 Mesorregião do Centro-Sul Paranaense, mesorregião do estado do Paraná;
 Região geoeconômica Centro-Sul do Brasil, região geoeconômica brasileira;
 Zona Centro-Sul de Manaus, região administrativa do município de Manaus, Amazonas;
 Zona Centro-Sul de São Paulo, região administrativa do município de São Paulo, São Paulo;

Centro-Sul do Alasca, região do estado do Alasca, Estados Unidos.

Região Centro-Sul (Burkina Faso), região administrativa burquinense.

Ver também 
 Centro-Norte